Чемпионат Кипра сезона 1983/84 — 46-й чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 14 команд. Победителем турнира стал клуб «Омония» из Никосии.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

1983/1984
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 1983 году
Спорт на Кипре в 1984 году